Mistrzostwa Kanady w łyżwiarstwie figurowym 2022 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Kanadzie w kategorii seniorów, juniorów. Mistrzostwa seniorów rozgrywano od 6 do 12 stycznia 2020 w hali TD Place Arena w Ottawie.

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022, Mistrzostwa Świata 2022, Mistrzostwa Świata Juniorów 2022 i Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2022.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary sportowe (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary sportowe (J)

Pary taneczne (J)

Przypisy

Bibliografia 
 

2022
2022 w łyżwiarstwie figurowym